

Biografia
Figlio di Mariano Guzzini, nel 1964 inizia a dirigere l’azienda di illuminazione d’arredo Fratelli Guzzini, fondata quattro anni prima a Recanati. Nel giro di alcuni anni la trasforma radicalmente, creando il settore dell’illuminotecnica in Italia. È stato tra i primi a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dell’inquinamento luminoso. Grazie a nuove tecniche di illuminazione, ha reso possibili operazioni di restauro percettivo su capolavori come L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

Ha ottenuto riconoscimenti per il design e l’innovazione come il Compasso d’Oro e numerosi altri premi internazionali. È stato cofondatore e presidente di AIFAI (poi Assoluce) e del Gruppo arredo urbano di FederlegnoArredo.

Consigliere in Cosmit, ha ricoperto incarichi in Confindustria, nell’Istituto Nazionale di Architettura e nell’Istituto Adriano Olivetti. Cavaliere del Lavoro e laurea Honoris causa in Economia internazionale, è stato presidente del Consiglio Nazionale del Design dal 2009 al 2011. È stato anche presidente dell'INARCH e presidente onorario di ISTAO. 
 
Nel 2016 è stato insignito del Premio Capo D'Orlando, sezione “scienza e industria”, e nel 2017 gli è stato assegnato il Premio Leonardo.

Note